

Anno 
 657 o 657 a.C.

Codici 
 657 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Climenhaga Observatory, presso Victoria, sull'isola di Vancouver, nella regione canadese della Columbia Britannica

Matematica 
 657 – numero